Ryerson ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Ryerson (* 1952), US-amerikanische Jazz-Flötistin
 Arthur Ryerson (1851–1912), US-amerikanischer Anwalt und Stahlfabrikant
 Egerton Ryerson (1803–1882), kanadischer Lehrer und Politiker
 George Ryerson (1855–1925), kanadischer Mediziner und Kommunalpolitiker
 Julian Ryerson (* 1997), norwegischer Fußballspieler
 Martin Antoine Ryerson (1856–1932), US-amerikanischer Jurist, Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen